Comus steht für:

 Comus, eine französische Gemeinde
 Comus (Band), eine britische Psychedelic-Folk-Band
 Comus (John Milton) (1634), eine Masque von John Milton, die 1738 von Thomas Arne vertont wurde
 Comus (Händel) (1745), ein musikalischer Epilog von Georg Friedrich Händel zur Masque von John Milton
 Komos (Mythologie) (lateinisch Comus), eine mythologische Gestalt
 Comus International – ein Hersteller von Fahrrädern und Fahrradzubehör.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Comus (Maryland)
 Comus (Minnesota)
 Comus (Nevada)

Siehe auch:
 Komos (Begriffsklärung)